Солдатские Челны — деревня в Челно-Вершинском районе Самарской области в составе сельского поселения Челно-Вершины.

География 
Расположен на западных отрогах Бугульмино-Белебеевской возвышенности и относится к Высокому Заволжью. Примыкает к северо-западной границе районного центра села Челно-Вершины.

Климат 
континентальный, свойственны резкие температурные контрасты, быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету. В среднем за год выпадает 447 мм осадков.

История 
Деревня основана в начале XX века выходцами из села Челно-Вершины.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 52 % из 94 чел.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Челно-Вершинского района